Santo Ângelo (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Santo Ângelo (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul